Kabinett Ruijs de Beerenbrouck steht für folgende Regierungen der Niederlande:
 Kabinett Ruijs de Beerenbrouck I (1918 bis 1925)
 Kabinett Ruijs de Beerenbrouck II (1929 bis 1933)